Somewhere (film), een film van Sofia Coppola uit 2010
 Somewhere (Gert Emmens), een muziekalbum
 Somewhere (West Side Story), een nummer van de musical West Side Story uit 1956, gecoverd door vele artiesten